Holtensen ist Name oder Namensbestandteil von Ortschaften in Niedersachsen:

 Holtensen (Barsinghausen), Stadtteil von Barsinghausen, Region Hannover  in der Gemarkung Holtensen bei Wunstorf
 Holtensen (Einbeck), Stadtteil von Einbeck, Landkreis Northeim
 Holtensen (Göttingen), Stadtteil von Göttingen, Landkreis Göttingen
 Holtensen (Hameln), Stadtteil von Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont
 Holtensen (Springe) (landläufig Klaterholtensen), Stadtteil von Springe, Region Hannover
 Holtensen (Wennigsen) (landläufig Pottholtensen), Ortsteil von Wennigsen (Deister), Region Hannover in der Gemarkung Holtensen bei Weetzen
 Klein Holtensen, Ortsteil der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg